«Барбаросса» (другое название — «Барбаросса. Проклятие пророчества») (, ) — итальянский исторический фильм режиссёра Ренцо Мартинелли, снятый в 2009 году.

Мировая премьера состоялась 2 октября 2009 года.

Сюжет 
Фильм — эпическая сага — рассказывает о противоборстве Фридриха Барбароссы с городом Миланом и Ломбардской лигой, которые противились власти империи и отстаивали свою независимость. Фильм заканчивается битвой при Леньяно 1176 года, в ходе которой войска Фридриха I Барбароссы были разгромлены объединёнными силами итальянцев.

В ролях 
 Рутгер Хауэр — Фридрих I Барбаросса
 Раз Деган — Альберто да Джуссано
 Ф. Мюррэй Абрахам — Синискалько Бароцци, венецианский патриций
 Христо Живков — Жерардо Негро
 Антонио Цупо —  Альберто дель Орто
 Сесиль Кассель — Беатриса Бургундская Кася Смутняк — Элеонора
 Анхела Молина — Хильдегарда Бингенская
 Елена Боурика — Антония
 Христо Шопов — Райнальд фон Дассель

Ссылки 
 

Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы о XII веке
Военные фильмы Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Фильмы на английском языке
Фильмы Италии 2009 года
Фильмы Rai Cinema